Вулиця Навро́цького — назва вулиць.

 Вулиця Навроцького — вулиця у Львові.
 Вулиця Навроцького — вулиця в Полтаві.

Вулиці, названі на честь людей